El parc natural de Lagoas de Cufada (en portuguès: Parque Natural das Lagoas de Cufada) és un parc que es troba a Guinea Bissau. Va ser establert l'1 de desembre de 2000. Aquest lloc posseeix uns 890 quilòmetres quadrats. Fue la primera área protegida en Guinea-Bissau.

S'ha reportat que els ximpanzés es troben al parc nacional, i que nien a les palmeres d'oli, però es manca de detalls sobre la densitat i la grandària de la població de ximpanzés a l'espai protegit. També hi ha altres animals com hipopòtams (Hippopotamus amphibius), Waterbuck (Kobus ellipsiprymnus), antílops(Hippotragus equinus), búfals africans (Syncerus caffer), leopards (Panthera pardus), hienes i cocodrils nans africans (Osteolaemus tetraspis).

Referències

Bibliografia 
 Kormos, R., Boesch, C. Bakarr, M. I. and Butynaski, T. M. 2003. 'West African Chimpanzees. Status Survey and Conservation Action Plan''. IUCN/SSC Primate Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.

Vegeu també 
 Geografia de Guinea Bissau
 Geografia d'Àfrica

Lagoas de Cufada